Hamakaze fait notamment référence à :

Transport
Hamakaze est un train express existant au Japon.

Navires
Hamakaze était un destroyer de la Marine impériale japonaise pendant la Première Guerre mondiale.
Hamakaze était un destroyer de la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

Nom de bateau de la Marine japonaise